Cinco Villas (Navarra), een comarca in de Spaanse provincie Navarra;
 Cinco Villas (Zaragoza), een comarca in de Spaanse provincie Zaragoza.